Andrzej Kasprzak – ex cestista polacco
 Kinga Kasprzak – pallavolista polacca
 Urszula Kasprzak – cantante e cantautrice polacca
 Zdzisław Kasprzak – cestista polacco